Fontenelle kan syfta på:

Personer 
 Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), fransk författare
 Guy Éder de La Fontenelle (1573–1602), fransk krigsherre

Geografi

Frankrike 

 Fontenelle-en-Brie, kommun i departementet Aisne, 
 Fontenelle, Aisne, kommun i departementet Aisne, 
 Fontenelle, Territoire de Belfort, kommun i departementet Territoire de Belfort, 
 Fontenelle, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Fontenelle-Montby, kommun i departementet Doubs,

Se även 

 La Fontenelle
 Fontanelle